Parménide est un philosophe grec présocratique.
 Parménide est un dialogue de Platon empruntant son nom au précédent.